

Codici 
 KMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mandji (Gabon)

Musica 
 KMD  – gruppo musicale statunitense hip-hop